Поліньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Поліньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Поліньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Поліньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура